Ulica Aleksandra Fredry w Krośnie
 Ulica Aleksandra Fredry w Poznaniu
 Ulica Aleksandra Fredry w Wałbrzychu
 Ulica Aleksandra Fredry w Warszawie
 Ulica Aleksandra Fredry w Zamościu
 Ulica Aleksandra Fredry we Wrocławiu

Fredry Aleksandra